Kohlpoint ist der Ortsname von

 Kohlpoint (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kohlpoint (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kohlpoint (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern